Abecedni seznam kemičnih elementov.

Glej tudi 
 periodni sistem elementov

Abecedni

en:List of elements by name
et:Keemilised elemendid
fr:Liste des éléments par nom
hu:Kémiai elemek listája betűrendben
ja:元素の名前順一覧
ko:이름 순 원소 목록
nl:Lijst van elementen op naam
ru:Алфавитный список химических элементов
sv:Lista över grundämnen efter namn
sw:Orodha ya elementi
th:รายชื่อธาตุเคมีเรียงตามชื่อ
vi:Tên các nguyên tố
zh:元素名称列表